Penny se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Penny
 Malcolm Penny
 Norman D. Penny